Lulin puede referirse a:

 Lülin, antiguos rebeldes rurales chinos;
 Lulin, nombre de dos villas en Polonia:
 Lulin (Grodzisk Wielkopolski)
 Lulin (Oborniki)
 Observatorio Lulin, en Taiwán;
 Cometa Lulin;
 145523 Lulin, un asteroide.